Дианополис:

 Дианополис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Токантинс. Составная часть мезорегиона Восточный Токантинс.
 Дианополис — микрорегион в Бразилии, входит в штат Токантинс. Составная часть мезорегиона Восточный Токантинс.